Джеймс Уильям «Билл» Картрайт (; род. 30 июля 1957, Лодай, Калифорния) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового. Учился в Университете Сан-Франциско, в 1979 году был выбран на драфте НБА под 3-м номером командой «Нью-Йорк Никс». Позже выступал за команды «Чикаго Буллз» и «Сиэтл Суперсоникс». Всего в НБА провёл 15 сезонов. В сезонах 1990/1991, 1991/1992 и 1992/1993 годов Картрайт стал чемпионом НБА в составе Чикаго. В 1975 году стал лучшим баскетболистом среди учащихся старшей школы. Один раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1980). Включался в 1-ю сборную новичков НБА (1980). Дважды включался во 2-ю всеамериканскую сборную NCAA (1977, 1979). Три года подряд признавался лучшим баскетболистом среди студентов конференции West Coast (1977—1979). Всего за карьеру в НБА сыграл 963 игры, в которых набрал 12 713 очков (в среднем 13,2 за игру), сделал 6106 подборов, 1390 передач, 460 перехватов и 668 блокшотов.

Карьера тренера 
После завершения профессиональной карьеры Картрайт работал в родной команде («Чикаго Буллз») (1996—1998) ассистентом Фила Джексона, под руководством которого он, будучи игроком, выиграл подряд три чемпионских титула. На этой должности он два года подряд становился чемпионом НБА в сезонах 1996/97 и 1997/98 годов. В 2001—2003 годах работал уже главным тренером «Буллз», однако большого успеха не имел. Потом работал в Японии главным тренером команды «Осака Эвесса» и со сборной Мексики. С 2016 года является сотрудником родного университета.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Чикаго Буллз»
Тренеры БК «Осака Эвесса»
Тренеры мужской сборной Мексики по баскетболу